Hidrofobie este un termen compus din greacă desemnând teama de apă sau respingerea apei, conform cuvintelor originale hidros - apă, phobos = teamă, frică, respingere. Se poate referi la:

 Hidrofobie (chimie), reprezintă o proprietate fizică a moleculelor unui corp oarecare de a respinge realizarea unei legături cu apa.
 Hidrofobie (psihologie), este teama exacerbată a unor persoane față de apă, care se manifestă psihologic foarte variat.
 Rabie, boală care se mai numește în română și turbare (popular) sau hidrofobie (întrucât persoanele bolnave de unele boli precum rabia, meningita, tetanosul, isteria și altele manifestă aversiune - Hidrofobie (psihologie) - față de consumarea apei sau a altor lichide).

Vezi și 
 Hidrofilie

Legături externe 

 

Neologisme